Jean-François Leroy peut désigner :
 Jean-François Leroy (1729-1791), architecte français ;
 Jean-François Leroy (1759-1831), homme politique français, député du Calvados ;
 Jean-François Leroy (1915-1999), botaniste français ;
 Jean-François Leroy (1982-), artiste contemporain français ;
 Jean-François Leroy, sculpteur animalier français, lauréat du prix Édouard-Marcel-Sandoz en 1998  ;
  Jean-François Leroy (1956-), photographe français, fondateur du festival international Visa pour l'image de Perpignan.

Références